Хо́рхе Андре́с Карраска́ль Гуа́рдо (; ) — колумбийский футболист, полузащитник клуба ЦСКА (Москва).

Клубная карьера 
Карраскаль начал профессиональную карьеру в клубе «Мильонариос». 10 ноября 2014 в матче против «Депортес Толима» он дебютировал в Кубке Мустанга. Летом 2016 года Хорхе перешёл в испанскую «Севилью». Для получения игровой практики он был отправлен во вторую команду. 2 сентября в матче против УКАМ Мурсия он дебютировал в испанской Сегунде.

Летом 2017 года Карраскаль на правах аренды перешёл в львовские «Карпаты». 23 июля в матче против «Ворсклы» он дебютировал в чемпионате Украины. 10 сентября в поединке против «Вереса» Хорхе забил свой первый гол за «Карпаты». По окончании аренды львовский клуб выкупил трансфер игрока.

В конце января 2019 года Карраскаль перешёл на правах аренды в аргентинский «Ривер Плейт» до конца года. В матче против «Индепендьенте» он дебютировал в аргентинской Примере. 28 июля в поединке против «Архентинос Хуниорс» Хорхе забил свой первый гол за «Ривер Плейт». По окончании аренды клуб выкупил трансфер игрока. В 2020 году в розыгрыше Кубка Либертдорес он забил 3 мяча в ворота перуанского «Депортиво Бинасьональ», эквадорского ЛДУ Кито и уругвайского «Насьоналя».

18 февраля 2022 года Карраскаль перешёл в московский ЦСКА на правах аренды до окончания сезона 2021/22. 26 февраля 2022 года в матче против московского «Спартака» он дебютировал в чемпионате России. 20 марта 2022 года забил первый мяч за ЦСКА в ворота «Рубина» (6:1). 20 мая 2022 года клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта» и заключил с ним контракт до 2026 года.

Карьера в сборной 
В 2015 году в составе юношеской сборной Колумбии Карраскаль принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Парагвае. На турнире он принял участие в матчах против команд Уругвая, Аргентины, Эквадора, Бразилии и Парагвая. В поединке против аргентинцев Хорхе забил гол.

Достижения 
Командные

«Ривер Плейт»
 Финалист Кубка Либертадорес: 2019
 Обладатель Рекопы: 2019 (не играл)

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки олимпийской сборной Колумбии по футболу
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК ЦСКА Москва